Занзонтла има више значења:

 Занзонтла (Акатено), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Занзонтла (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику